Joegoslavisch basketbalteam (mannen)
 Joegoslavisch basketbalteam (vrouwen)